La V.League Division 1 è la massima serie del campionato giapponese di pallavolo maschile: al torneo partecipano dieci squadre di club giapponesi e la squadra vincitrice si fregia del titolo di campione del Giappone.

Albo d'oro

Palmarès

Note

Collegamenti esterni 
 

V.League Division 1 (maschile)